Radoš ist der Familienname folgender Personen:

 Bože Radoš (* 1964), kroatischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Varaždin
 Jozo Radoš (* 1956), kroatischer Politiker, ehemaliger Verteidigungsminister
 Mislav Radoš (* 1988), kroatischer Fußballspieler